|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Luxemburg (officieel Seat Open) van 2004 vond plaats van 25 tot en met 31 oktober 2004 in de Luxemburgse hoofdstad Luxemburg. Het was de negende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Kim Clijsters was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Argentijnse Paola Suárez kreeg een bye voor de eerste ronde, maar verloor meteen haar openingspartij in de tweede ronde.

Het tweede reekshoofd, Alicia Molik uit Australië, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Russin Dinara Safina in twee sets. Molik wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Luxemburg op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de derde van 2004.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd. Zij strandde evenwel in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Maria Sjarapova en Tamarine Tanasugarn hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste koppel Jill Craybas en Marlene Weingärtner in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun 26e gezamenlijke titel. De Spaanse Ruano Pascual had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Argentijnse Suárez tien.

De Nederlandse Kim Kilsdonk speelde samen met Leanne Baker uit Nieuw-Zeeland – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Craybas/Weingärtner. Michaëlla Krajicek had samen met Anne Kremer uit Luxemburg een wildcard voor het toernooi gekregen – zij strandden evenwel in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Luxemburg 2004
Luxemburg